Ватин:
 Ватин — трикотажное или нетканое полотно из хлопчатобумажной, шерстяной или полушерстяной пряжи с начёсом.
 Ватин — село в Сербии на границе с Румынией.
 Ватин — село на Украине, находится в Гороховском районе Волынской области.
 Быстрянский, Вадим Александрович (наст. фам. Ватин)

См. также 
 Вата